Stader ist der Name von
 Gustav Stader, Justizrat in Berlin, MdHdA
 Maria Stader (1911–1999), Sängerin